Spannungswandler steht für:
 einen Hochspannungsmesswandler, siehe Spannungswandler (Energietechnik)
 einen Gleichspannungswandler oder DC/DC-Wandler
 einen Wechselrichter oder Inverter zur Versorgung von Wechselspannungsgeräten aus einer Gleichspannungsquelle, zum Beispiel einem Kfz-Bordnetz